Puka Puka (Tuamotueilanden), een bewoond atol van de Tuamotueilanden
 Pukapuka (Cookeilanden), een bewoond atol van de Cookeilanden